Partido Verde (Brasil), partido brasileiro
 Estádio Presidente Vargas (Fortaleza), estádio de futebol localizado em Fortaleza
 PV-2 Harpoon, avião
 Videoclipe, Promotional Video nome dado aos videoclipes do Japão
 Pac-Man VR, jogo eletrônico da série de jogos Pac-Man, feito pela Virtuality em 1996
 Palácio Valada-Azambuja, por lhes ter pertencido, situa-se no Largo do Calhariz, na freguesia de São Paulo, em Lisboa

Desambiguação